Autoroute A25 – autostrada del Belgio
 Autoroute A25 – autostrada della Francia